No More Heroes peut faire référence à :

 No More Heroes, un album des Stranglers, paru en 1977 ;
 No More Heroes, chanson issue de l'album ;
 No More Heroes, un jeu vidéo sorti en 2007 ;
 No More Heroes: Desperate Struggle, jeu vidéo  suite de No More Heroes.

Voir aussi